Bogdan Lalić – scacchista croato
 Jure Lalić – cestista croato
 Slobodan Lalić – calciatore serbo
 Susan Lalic – scacchista britannica